Colotis eris is een vlindersoort uit de familie van de Pieridae (witjes), onderfamilie Pierinae. De diersoort komt voor in Zimbabwe.

Colotis eris werd in 1829 beschreven door Klug.

Witjes
Endemisch dier uit Zimbabwe